Альбатера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 66,55 км². Население — 11 821 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Albatera
 Índice de Estadística Municipal de Albatera
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Archivo Histórico Electoral
 Comparsa Templarios Albatera

Муниципалитеты Аликанте